Мохаммад Ибрахим Бастани-Паризи (; 24 декабря 1924, Керман, Иран — 25 марта 2014, Тегеран, Иран) — видный историк и автор большинства современных трудов по истории Ирана.

Опубликовал более шестидесяти книг и сотни статей по истории Ирана, его географии и литературе. Занимал положение в обществе как педагог и учёный с большим вкладом в науку. Его глубокая привязанность к родному Керману, этому древнему городу в центральном Иране, легла в основу большинства его произведений. По его мнению, Керман является голограммой, через которую можно изучить всю историю Ирана.

Преподавал на должности профессора на факультете литературы и гуманитарных наук Тегеранского университета на протяжении более пяти десятилетий. Среди наиболее важных его публикаций Muhit-e Siyasi va Zindagani-yi Mushir al-Dauleh) (1962), Hemaseh Kavir (1967), Siyasat va Iqtisad-e 'Asr-e Safavi (1969) и Tarikh-e Kirman (1973). В дополнение к его плодовитой академической и научной работе, он также издал томик стихов.

Библиография 
 Syasat Va Eqtesad-e Asr-e Safavi . Tehran, 1348/1969
 Kolah gooshe-ye nooshirvan.
 Talash-e Azadi.
 Az pariz ta paris.
 Khatoon-e Haft Qal`e.
 Hezarestan.
 Zir-e `in Haft Asman.
 Noon-e Jow va Doogh Goo.
 Mahbub-e Siyah Va Tuti-ye Sabz.
 Shah Mansur. 1998
 Aftabe-ye Zarrin-e Fereshtegan.
 Gozar-e Zan az Godar-e Tarikh.

Примечания 

Историки Ирана
Писатели Ирана